Пётр Фёдорович Ивано́в:
 Иванов, Пётр Фёдорович (1921—1997) — украинский поэт и переводчик.
 Иванов, Пётр Фёдорович (более известен под фамилией Северов; 1910—1992) — советский писатель, журналист, военный корреспондент.